TLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tallahassee Regional di Tallahassee (Florida) (Stati Uniti)
 tlh – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua klingon